Боб Коркам (,  18 грудня 1967, Солсбері, Массачусетс) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду США.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1989 року.

1986 року був обраний на драфті НХЛ під 47-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Майті Дакс оф Анагайм», «Філадельфія Флаєрс», «Фінікс Койотс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Нью-Джерсі Девілс» та «Атланта Трешерс».

Виступав за збірну США.

Тренерська робота 
22 серпня 2008 року була оголошено, що Коркам очолить університетську команду Університет Мену. До цього він тренував клуби Східної юніорської хокейної ліги.

30 квітня 2013 очолив юніорську збірну США, яку він готував до серпневого Меморіалу Івана Глінки 2013 року.

Статистика

Посилання 
 

Американські хокеїсти
Американські хокейні тренери‎
Гравці збірної США з хокею
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Тренери «Нью-Йорк Айлендерс»
Спортсмени з Массачусетсу